Laamang peut désigner :
 les Lamaang, une population du Nigeria
 le laamang, une langue tchadique